Nao Hibino era la detentrice del titolo ed è stata sconfitta in finale da Kristýna Plíšková con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

  Johanna Larsson (ritirata)
  Kirsten Flipkens (quarti di finale)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Nao Hibino (finale)
  Kurumi Nara (secondo turno)

 Lesja Curenko (quarti di finale, ritirata)
 Sorana Cîrstea (primo turno)
 Naomi Broady (secondo turno)
 Denisa Allertová (semifinale)

Wildcard 

  Komola Umarova (primo turno)
  Donna Vekić (primo turno)

 Dayana Yastremska (primo turno)

Qualificate 

  Hiroko Kuwata (primo turno)
  Tereza Martincová (primo turno)

 Sabina Sharipova (primo turno)
 İpek Soylu (secondo turno)

Lucky loser 

  Sofia Šapatava (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2016
WTA Tour 2016